Ernst Bösser oder Ernst Boesser ist der Name folgender Personen:

* Ernst Bösser (Architekt) (1837–1908), auch: Georg Ernst Bösser, deutscher Architekt und Baubeamter
 Ernst Boesser (Lehrer), deutscher Autor und Lehrer